Lette steht für: 

 ein Mitglied des baltischen Volkes der Letten
 Coesfeld-Lette, Stadtteil von Coesfeld
 Lette (Oelde), Stadtteil von Oelde
 Letten (Gestein)

Lette ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Schepeler-Lette (1827–1897), deutsche Sozialpolitikerin und Frauenrechtlerin
 Marie Fischer-Lette (1830–1918), deutsche Pazifistin und Publizistin
 Wilhelm Adolf Lette (1799–1868), deutscher Sozialpolitiker und Jurist

Siehe auch:
 Lette-Verein
 Letten (Begriffsklärung)